La tristesse est une émotion caractérisée par des sentiments de désavantages, d'impuissance, etc.

Tristesse peut également désigner :

 Titres d'œuvre
 Tristesse, album de Michel Jonasz
 Tristesse, sous-titre de l'étude nº 3 en mi majeur de Frédéric Chopin
 Tristesse, titre de plusieurs poèmes (voir Tristesse sur Wikisource)
 Tristesse, nouvelle d'Anton Tchekhov.

 Adieu tristesse, album d'Arthur H.
 La Belladone de la tristesse, film de Eiichi Yamamoto
 Bonjour tristesse, roman de Françoise Sagan
 La Tristesse de Cornélius Berg, nouvelle de Marguerite Yourcenar
 Tristesse de la séparation, poème de Qu'Yuan
 Tristesse et beauté, roman de Yasunari Kawabata.

 Autre
 Le Masque de tristesse est un monument russe.